The Front Page är en teaterpjäs som hade premiär 1928 på Broadway i USA. Det kan syfta på:

 The Front Page (pjäs) – originalpjäsen från 1928
 Det stora reportaget – amerikansk filmatisering från 1931, med samma originaltitel
 Stoppa pressarna! – amerikansk filmatisering från 1974, med samma originaltitel